Fruit del lledoner
 Lladó o Lledó d'Empordà, municipi empordanès
 Lledó d'Algars, municipi del Matarranya